La bergamote est un agrume qui se récolte au printemps.
 La bergamote est également un bonbon parfumé à l’huile essentielle de bergamote, spécialité de la ville de Nancy avec le macaron.
 Une variété de poire  est nommée bergamote.
 La monarde (Monarda didyma), appelée bergamot en anglais est une plante aromatique d'Amérique du Nord de la famille des Labiées au parfum comparable au fruit du bergamotier.
 Bergamote peut aussi être un prénom féminin, autorisé en France depuis 1975, seules sept Bergamote ont été ainsi prénommées, en 1980 et 1981.
 Professeur Bergamotte